

Codici 
 FUL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale di Fullerton, California (Stati Uniti d'America)
 ful – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua fula

Gastronomia 
 Ful  – piatto della cucina mediorientale

Mineralogia 
 Ful – abbreviazione di fullerite

Note

Pagine correlate 
 Full – pagina di disambiguazione